No Depression () — дебютный студийный альбом американской альт-кантри-группы Uncle Tupelo, вышедший 21 июня 1990 года на лейбле Rockville Records.
Считается одним из самых важных альтернативных кантри-альбомов и родоначальником жанра.

Об альбоме 
No Depression был положительно встречен критиками и для независимого релиза хорошо продавался. Было продано более 15 000 копий в течение года после выпуска, успех альбома вдохновил к изданию музыкальный журнал «No Depression». Пластинка считается одним из самых важных альтернативных кантри-альбомов, и его название часто используется как синоним жанра альтернативного кантри после того, как его популяризировал журнал «No Depression». Восстановив права на альбом в судебном порядке, Uncle Tupelo выпустил ремастеринг-версию в 2003 году на лейбле Legacy Records, в которую вошли шесть бонус-треков.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Список композиций 
Все песни написаны Jay Farrar, Jeff Tweedy и Mike Heidorn, кроме указанных.

2014 Legacy Edition

Примечания

Ссылки 
 No Depression liner notes (2003 reissue). factorybelt.net

Альбомы США
Альбомы кантри-рока
Альбомы альтернативного рока